Przysieki – wieś w województwie podkarpackim
 Przysieki – część wsi Czernice, w województwie łódzkim
 Przysieki – część wsi Walków, w województwie łódzkim
 Przysieki – część wsi Brzeźnica, w województwie małopolskim